Por Elbrus pode estar à procura de:
 Monte Elbrus - a montanha mais alta da Europa;
 9k72 Elbrus - uma designação para o míssil Scud;

Desambiguação